Die Abkürzung WuW steht für
 Wirtschaft und Wettbewerb, eine Fachzeitschrift aus dem juristischen Spektrum
 Wohnungserhalt und Wohnungserlangung, eine sozialarbeiterische Maßnahme der Wohnungslosenhilfe

WUW